Reflexbogen steht für:

 Reflexbogen (Physiologie), Weg, den ein Reiz vom Auslöser zum reagierenden Organ nimmt
 Reflexbogen, Form des Bogens, siehe Kompositbogen #Bauformen
 Psychischer Reflexbogen, Betrachtungsweise komplexer seelischer Phänomene